cis-, prefixo latino cujo significado é "aquém de" (por exemplo: Gália Cisalpina, Ciscaucásia, Cisjordânia,  e Cisleitânia), em oposição a trans-, que significa "além de" (por exemplo: Gália Transalpina, Transcaucásia, Transjordânia, Transleitânia).
 usado em genética para significar  a localização de dois alelos de mesmo tipo no mesmo cromossomo de um par homólogo.

Acrônimos 

 Centro Industrial do Subaé
 Complexo Industrial da Saúde
 CompuServe Information System — rede telemática difundida nas décadas de 1980 e 90;
 Clinically isolated syndrome — em português, síndrome clínica isolada;
  Commonwealth of Independent States — em português, Comunidade dos Estados Independentes

Química 

 Cis-trans — forma da apresentação das moléculas

Sociologia 

 Cisgénero

Topônimos 

 Cis — comuna da província italiana de Trento